Бра́тья Ароншта́м — фамилия еврейского происхождения четырёх братьев:

 Григорий Аронштам (1893—1938) — 1-й секретарь ЦК КП(б) Туркмении, жертва сталинских репрессий;
 Илья Аронштам (1895—1919), член ВКП(б) с 1917 г., политработник 28-й дивизии Красной Армии, погиб в 1919 г. на фронте, похоронен в братской могиле на ст. Вятские Поляны;
 Лазарь Аронштам (1896—1938) — армейский комиссар 2-го ранга, жертва сталинских репрессий;
 Борис Аронштам (1899—1919), член ВКП(б) с 1918 года, политработник 9-й армии Красной Армии, погиб в 1919 г. на фронте.